Первая лига Казахстана по футболу () — второй по значимости дивизион в футбольной системе соревнований Казахстана.

Несколько раз менял свои состав, роль и положение в системе футбольных лиг страны.

Впервые турнир в первой лиге был разыгран в 1992 году. В сезонах 1992, 1993, 1996 и 2001 соревнования имели любительский статус и не гарантировали выход в высший дивизион.

В 2002 году турнир назывался Высшая лига, с 2003 года — Первая лига. В период 2003—2007 годов Первая лига разделялась на конференции Юго-запад и Северо-восток.

Все призёры 

 
 Жирным шрифтом выделены клубы, поднявшиеся по итогам сезона в Высшую/Премьер-лигу.
 Цифра в скобках около названия команды-победительницы означает порядковый номер титула этой команды.
 В сезонах-1999, 2002 и 2011 в высший дивизион выходили клубы, занявшие 4-е место — соответственно, Есиль (Петропавловск), Тараз и Акжайык (Уральск).
 В сезоне-2002 в высший дивизион  вышла команда, занявшая 5-е место, — Жетысу (Талдыкорган).</small>

Лучшие бомбардиры

Лучшие бомбардиры по годам

Лучшие бомбардиры в общем

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте ПФЛ Казахстана
 Чемпионат Казахстана D2 
 Первая лига Казахстана 

 
Казахстан